Paklenica (Novska) - dorp in Kroatië
 Nationaal Park Paklenica - nationaal park in Kroatië

 Donja Paklenica - dorp in Bosnië en Herzegovina
 Gornja Paklenica - dorp in Bosnië en Herzegovina